Атакишиев () — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Атакишиева. Известные носители:
 Атакишиев, Ага Салим Ибрагим оглы (1903—1970) — министр внутренних дел Азербайджанской ССР, генерал-майор (1945). Депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
 Атакишиев, Али-Саттар Алескер оглы (1906—1990) — азербайджанский советский кинооператор, режиссёр.
 Атакишиев, Аслан Габиль оглы (1953—1992) — азербайджанский педагог, Национальный герой Азербайджана.
 Атакишиев, Гусейнага Агагусейн оглы (1949—2006) — азербайджанский актёр и режиссёр, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Атакишиев, Интигам Вахид оглы (род. 1974) —  азербайджанский военный. Национальный Герой Азербайджана.  
 Атакишиев, Рауф Исрафилович (1925—1994) — советский азербайджанский музыкант, пианист и певец-солист, профессор.
 Атакишиев, Таир Исрафил оглы (1927—2012) — советский азербайджанский скрипач и педагог.
 Атакишиев, Фарид Эхтирам оглы (род. 1990) — азербайджанский футболист.

Атакишиева 
 Атакишиева, Масми Алимардан кызы (1924—1999) — учительница Ахсуинской средней школы Ахсуинского района Азербайджанской ССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания